Holtermann, även skrivet Holterman, är ett efternamn av tyskt ursprung. Offentlig statistik tillgänglig i juli 2016 ger följande antal personer bosatta i Norden med stavningsvarianterna
 Holtermann: Sverige 15,  Norge 85, Danmark 46, Finland under 5
 Holterman: Sverige 3, Norge 14, Danmark under 3, Finland 0
I Tyskland uppskattas  1520 personer ha namnet Holtermann och 40 personer namnet Holterman.

De personer i Sverige med namnet Holterman, som i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet donerade medel till  oliks ändamål, saknar sedan länge eftersläkt med namnet.

Personer med efternamnet Holtermann eller Holterman

 Carl Holtermann (1866–1923), norsk botaniker och journalist
 Carl Fredrik Holtermann (född 1965), svensk författare och konstnär
 Christian Holtermann Knudsen (1845–1929), norsk politiker, medlem av Arbeiderpartiet
 Didi Holtermann (1895–1975), norsk skådespelare
 Hans Holtermann  (1709–1781), norsk affärsman och godsägare
 Johan Peter Holterman (1757–1793), svensk grosshandlare och donator
 Maja Bergh Holtermann (1899–1993), svensk konstnär
 Martin Holterman (1715–1793),  tysksvensk grusshandlare och bruksägare
 Martina Edoh Holtermann (född 1964), senare med namnet Martina Bigert, svensk författare
 Niclas Holterman (1758–1824), svensk grosshandlare och godsägare 
 Oscar Holtermann (1859–1932), svensk officer och kammarherre
 Reinhold Holtermann (1899–1960), svensk konstnär

Se även
 Holtermann (svensk släkt)
 Holtermannia, släkte av svampar
 Holtermanska barnhemmet, tidigare barnhem i Mölndal
 Holtermanska sjukhuset, tidigare sjukhus för veneriskt sjuka i Göteborg

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn